Varrentrapp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Varrentrapp (1844–1916), Stadtrat und von 1899 bis 1906 Bürgermeister der Stadt Frankfurt am Main; Sohn von Georg Varrentrapp
 Albert Varrentrapp (1375–1438), deutscher Geistlicher
 Albrecht Varrentrapp (1821–1885) war ein deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Conrad Varrentrapp (1844–1911), deutscher Historiker
 Eduard Varrentrapp (1869–1928), deutscher Admiral
 Franz Varrentrapp (Verleger) (1706–1786), Frankfurter Buchhändler und Verleger 
 Franz Varrentrapp (1815–1877), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Georg Varrentrapp (1809–1886), deutscher Mediziner
 Johann Konrad Varrentrapp (1779–1860), Professor der gerichtlichen Heilkunde und medizinischen Polizei in Frankfurt